Храм Владимирской иконы Божией Матери — название христианских храмов, освящённых в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Владимирская».

Обиходные названия: Владимирская церковь, Владимирский собор.

Россия

Липецкая область 
 Церковь Владимирской иконы Божией Матери — в Баловнёво.
 Собор Владимирской иконы Божией Матери — в Задонске.

Москва и область 
 Храм Владимирской иконы Божией Матери в Виноградове — в Москве.
 Храм Владимирской иконы Божией Матери у Владимирских ворот — в Москве (разрушен).
 Храм Владимирской иконы Божией Матери в Куркине — в Москве.
 Храм Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Остоженке — в Москве.
 Собор Сретения Владимирской иконы Божией Матери в Сретенском монастыре — в Москве.
 Храм Владимирской иконы Божией Матери на Старой Басманной — в Москве.
 Владимирская церковь — в селе Быково Раменского района.
 Церковь Владимирской иконы Божией Матери — в Мытищах.
 Церковь Владимирской иконы Божией Матери — в Щёлково.

Нижегородская область 
 Церковь Владимирской иконы Божией Матери — в Нижнем Новгороде.
 Церковь Владимирской иконы Божией Матери — в Арзамасе.

Санкт-Петербург и область 
 Владимирский собор — в Санкт-Петербурге.
 Владимирский собор — в Кронштадте.
 Церковь Владимирской иконы Божией Матери — в Подпорожье.

Тверская область 
 Церковь Владимирской иконы Божией Матери — в Твери.
 Владимирский храм — в Твери (разрушен).

Тульская область 
 Храм Владимирской иконы Божией Матери — в Туле.
 Церковь Владимирская на Ржавце — в Туле.
 Церковь Владимирской иконы Божией Матери — в Белёве (разрушена).

Ярославская область 
 Церковь Владимирской иконы Божией Матери на Божедомке — в Ярославле.
 Церковь Сретения Владимирской иконы Божией Матери в Коровниках — в Ярославле.
 Храм Владимирской иконы Божьей Матери — в селе Давыдово Борисоглебского района.
 Владимирский собор — в Переславле-Залесском.

Другие 
 Храм Владимирской иконы Божией Матери — в Ахтубинске Астраханской области.
 Владимирская церковь — в Вологде.
 Церковь Владимирской иконы Божией Матери — в Далматове Курганской области.
 Церковь Владимирской иконы Божией Матери — в Жигулёвске Самарской области.
 Владимирская церковь — в Иванове.
 Владимирская церковь — в Иркутске.
 Церковь Владимирской иконы Божией Матери — в селе Карачун Воронежской области.
 Церковь Владимирской иконы Божией Матери в Оптиной пустыни — в Козельске Калужской области.
 Церковь Владимирской иконы Божией Матери — в деревне Пустынка Владимирской области.
 Храм Владимирской иконы Божией Матери — в Северодвинске.

Латвия 
 Храм Владимирской иконы Божией Матери — в Ливанах.